Gietrzwałd (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in powiat Olsztyński
 Gietrzwałd (plaats), een dorp in bovenstaande gemeente